Peltodytes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Regimbart 1879. Peltodytes ingår i familjen vattentrampare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattentrampare
Peltodytes